KRQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kramatorsk (Ucraina)